Талкитна () — топоним боро Матануска-Суситна (Аляска, США).

 Талкитна — статистически обособленная местность.
  — аэропорт.
 Талкитна — река.
 Талкитна — горы.